Пау́лино — деревня в Шашковской сельской администрации Назаровского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области.

Деревня расположена на левом берегу реки Жидогость, к северу от автомобильной дороги Шашково-Тутаев. На противоположном правом берегу на расстоянии около 1 км ниже по течению стоит деревня Куликово. Также на противоположном берегу, примерно в 1, 5 км на северо-запад — деревня Чернышкино. Ниже по течению на том же берегу на расстоянии около 2 км стоит деревня Бурнаково. Проселочная дорога в юго-восточном направлении связывает с деревней Мошково. В северном направлении на расстоянии около 6 км ненаселённый лес вплоть до долины реки Колокша. В восточном направлении — ненаселенный лес примерно на расстоянии 10 км, за которым населённые пункты Тутаевского района, находящиеся в долине реки Чернуха.

На 1 января 2007 года в деревне числилось 3 постоянных жителя. Почтовое отделение Шашково обслуживает в деревне Паулино 7 домов.

Источники 

Населённые пункты Назаровского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области